The White Trail – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Pike's Peak Photoplay Company
The White Trail – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger